Desorden puede referirse a:

 Sinónimo de caos, antónimo de organización.
 La alteración del orden, que a su vez puede tener muchos significados, según el contexto
 Muy habitualmente el desorden se refiere a la alteración del orden público (disturbios, revuelta, etc.)
 Frecuentemente se traduce incorrectamente desde el inglés "disorder" ("falso amigo" o false friend). La traducción correcta es trastorno.
 Alteración leve en el funcionamiento de un órgano corporal.
 Experiencia en la que las cosas o partes de un todo están en un lugar que no corresponde, ej. desorden en la casa. 
 Desorden (banda)

Enlaces externos